Кассі́ () — муніципалітет і однойменне мальовниче містечко у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південь від Парижа, 17 км на південний схід від Марселя. Кассі, або як його ще називають - Касіс, надзвичайно гарне і колоритне невеличке курортне місто. 
Містом-побратимом Кассі (Касіса) є українська Алушта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 3765 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 8001,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Кассі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон